Хэндаохэцзы (Ханьдаохэдзы, ) — железнодорожная станция Китайско-Восточной железной дороги на территории современного городского уезда Хайлинь.

История 
Станция была открыта в 1903 году. Название Хэндаохэцзы переводится с китайского языка, как «река, проходящая в туннеле».

В том же году в посёлке рядом со станции была построена православная Введенская церковь, являющаяся в настоящее время единственной сохранившейся деревянной церковью в Китае. В 2018 году, при содействии местных властей, церковь была отреставрирована.

Примечания 

Транспорт провинции Хэйлунцзян
Железнодорожные станции Китая